Kościelisko (gemeente)
 Kościelisko (Klein-Polen)